O moxo ou mojeño é uma língua da família linguística arawak falada na Bolívia.

Variedades 
Variedades (dialetos ou línguas) do moxo:

 Ignaciano
 Trinitário
 Loretano
 Javierano

Comparação lexical 
Semelhanças lexicais entre o mojeño, o tsimane-moseten (falado perto de San Borja) e o yuracaré (falado nas yungas de Cochabamba e de Santa Cruz):

Reconstrução 
Algumas reconstruções do proto-moxo (proto-mojeño), de nomes de plantas e animais (Carvalho & Rose 2018):

Bibliografia 
 CARVALHO, Fernando O. de; Françoise ROSE. Comparative reconstruction of Proto-Mojeño and the phonological diversification of Mojeño dialects. LIAMES, Campinas, v. 18, n. 1, p. 3–44, jan./jun. 2018. 
 Ruth Gill and Wayne Gill. 2015. Trinitario dictionary. In: Key, Mary Ritchie & Comrie, Bernard (eds.) The Intercontinental Dictionary Series. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. http://ids.clld.org/contributions/265
 Mary Ritchie Key. 2015. Ignaciano dictionary. In: Key, Mary Ritchie & Comrie, Bernard (eds.) The Intercontinental Dictionary Series. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. http://ids.clld.org/contributions/263
 Altamirano, Diego Francisco (1979). Historia de la Misión de los Mojos (~ 1712). La Paz: Instituto Boliviano de Cultura.
 Barnadas, Josep M.; Plaza, Manuel (2005). Mojos: seis relaciones jesuíticas (1670-1763). Cochabamba: Historia Boliviana.
 Becerra Casanovas, Rogers (1980). De ayer e de hoy. Diccionario del idioma moxeño a través del tiempo. Estudio comparativo sobre su evolución. La Paz: Proinsa Empresa Editora.
 Danielsen, Swintha (s.d.). Joaquiniano Dictionary. Disponível em: http://research.uni-leipzig.de/baureprojekt/JoaquinianoLexico/lexicon/main.htm. Acesso em: 04/09/2018.
 Eguiluz, Diego de (1696). Relación de la Misión Apostólica de los Mojos en esta Provincia del Perú que remite a N.M.R.P Thyrso Conzález, año de 1696. Lima.
 Gill, Wayne (1957). Trinitario grammar. San Lorenzo de Mojos: Misión Nuevas Tribus.
 Gill, Wayne (1993). Diccionario trinitario-castellano. San Lorenzo de Mojos: Misión Nuevas Tribus.
 Marbán, P. Pedro (1701). Arte de la Lengua Moxa com su Vocabulario y Cathecismo. Lima: Imprenta Real de Joseph de Contreras.
 Marbán, P. Pedro (1898). Relación de la Provincia de la Virgen del Pilar de Mojos. Boletín de la Sociedad Geográfica de La Paz 1(1): 120-137. La Paz.
 Ott, Willis; Ott, Rebecca Burke de (1983). Diccionario ignaciano y castellano com apuntes gramaticales. Cochabamba: Instituto Lingüístico de Verano.
 Ourique, Jacques (1906). O Valle do Rio Branco. Manaus: G. Huebner & Amaral.
 Palau, Mercedes; Sáiz, Blanca (1989). Moxos. Descripciones exactas e historia fi el de los indios, animales y plantas de la provincia de Moxos en el virreinato del Perú por Lázaro de Ribera, 1786-1794. Madrid: Ediciones El Viso.
 Tormo, Leandro (1972). Situación y población de los Mojos em 1679. Revista Española de Antropología Americana 7(2): 151-159. Madrid.

Ver também 
 Línguas mamoré-guaporé

Moxo